Wenner ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Wenner ist eine umgelautete Nebenform von Wanner.

Namensträger 
 Adrian M. Wenner (* 1928), US-amerikanischer Biologe und Bienenexperte
 Axel Wenner-Gren (1881–1961), schwedischer Großindustrieller
 Christopher Wenner (1954–2021), britischer Journalist, Fernsehmoderator und Filmemacher, siehe Max Stahl (Journalist)
 Frank Wenner (1873–1954), amerikanischer Forscher u. Normenexperte
 Friedrich Wenner (1876–1955), deutscher Verwaltungsjurist
 Friedrich Albert Wenner (1812–1882), Schweizer Großindustrieller
 Georg Wenner (1903–1964), deutscher Kaufmann und SS-Führer
 Griseldis Wenner (* 1970), deutsche Schauspielerin und Moderatorin
 Horst Wenner (1923–1987), deutscher Generalleutnant
 Jann Wenner (* 1946), US-amerikanischer Journalist, Publizist und Unternehmer
 Kaspar Wenner (1895–1965), deutscher Politiker (Zentrum), Bürgermeister von Werl

 Rosemarie Wenner (* 1955), deutsche Geistliche, Bischöfin der Evangelisch-methodistischen Kirche
 Thomas Wenner (* 1947), deutscher Polizeibeamter
 Ulrich Wenner (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter

Literatur 
 Konrad Kunze, Damaris Nübling et al.: Deutscher Familiennamenatlas, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston 2013, ISBN 978-3-11-029059-2,  Band III: S. 132, 133; Band V: 328 und e-ISBN 978-3-11-030787-0.

Siehe auch 
 Wenner-Gren Center, Gebäudekomplex in Stockholm
 Wenner-Verfahren, geoelektrische Methode

Einzelnachweise 

Deutscher Personenname
Familienname